El nombre Debby ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Debby (1982);
 Huracán Debby (1988);
 Tormenta tropical Debby (1994);
 Huracán Debby (2000);
 Tormenta tropical Debby (2006).